Boobytrap kan verwijzen naar:
Boobytrap (wapen), een geïmproviseerd wapen
Boobytrap (televisieprogramma), een verborgencameraprogramma op de Nederlandse televisie